Юлия Александрова:
 Александрова, Юлия Ивановна (род. 1979) — российская спортсменка, призёр чемпионатов мира по академической гребле, заслуженный мастер спорта.
 Александрова, Юлия Игоревна (род. 1982) — российская актриса.